Maurice Legendre peut désigner :

 Maurice Legendre (1878-1955), historien français ;
 Maurice Legendre (1919-2014), homme politique français.